Solid State Hybrid Drive – tipo di dispositivo di memoria di massa
sshd – un servizio informatico, o demone, del protocollo SSH